M26 puede hacer referencia a:

El carro de combate M26 Pershing;
El cúmulo abierto M26;
El Movimiento de Independientes 26 de Marzo.